Paulo Renato pode ser:

Paulo Renato Souza economista e político brasileiro.
Paulo Renato (ator) ator português.

Desambiguações de antropônimos